Molekulska formula -{C22H27NO}- se može odnositi na:

 Etibenzatropin
 Fenazocin